

Населені пункти та їхні частини
 Ленчиця — місто в Ленчицькому повіті Лодзинського воєводства
 Ленчиця — гміна в Ленчицькому повіті Лодзинського воєводства
 Ленчиця — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ленчиця — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ленчиця — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленчиця — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ленчиця — село в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ленчиця — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ленчиця — частина села Заґуркі в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки